Aesch kan syfta på:

Schweiz 

 Aesch, Basel-Landschaft, ort och kommun, Bezirk Arlesheim, 
 Aesch, Luzern, ort och kommun, 
 Aesch, del av Forch, ortsdel, kantonen Zürich,
 Aesch, Zürich, ort och kommun, 
 Aesch (Neftenbach), ort i kantonen Zürich,